Dancé hace referencia a varios artículos:

Comunas francesas
 Dancé (Loira), en Loira.
 Dancé (Orne), en Orne.